Chenemetneferhedžet (ẖnmt nfr ḥḏt – v překladu z egyptštiny „Spojená s korunou hedžet“) byl titul pro královny užívaný v období 12. až 18. dynastie.

V několika případech bylo použito i jako jméno. Jeho známými nositelkami byly:

královna 12. dynastie:

 Chenemetneferhedžet I.
 Chenemetneferhedžet II.
 Chenemetneferhedžet III.

princezna 12. dynastie:

 Chenemetneferhedžet – dcera Amenemheta II., pravděpodobně totožná s Chenemetneferhedžet I.

Staroegyptské tituly